Sezóna 2006/07 byla 49. sezónou Poháru UEFA. Vítězem se stala Sevilla FC. Finále se odehrálo 16. května 2007 na stadionu Hampden Parku v Glasgow ve Skotsku.

1. předkolo

2. předkolo

1. kolo

Základní skupiny

Skupina A 
Zápasy

Tabulka

Skupina B 
Zápasy

Tabulka

Skupina C 
Zápasy

Tabulka

Skupina D 
Zápasy

Tabulka

Skupina E 
Zápasy

Tabulka

Skupina F 
Zápasy

Tabulka

Skupina G 
Zápasy

Tabulka

Skupina H 
Zápasy

Tabulka

1. vyřazovací kolo

Osmifinále 

|}

Čtvrtfinále 
 5. a 12. 4.

|}

Semifinále 
26. 4. a 3. 5.

Finále 
16. 5., Hampden Park, Glasgow

Vítěz

Poznámky

Externí odkazy 
 

Pohár UEFA
Fotbal v roce 2006
Fotbal v Evropě v roce 2006
Fotbal v roce 2007